Vuohensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuohensaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Vuohensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,47, long 26,28), 
 Vuohensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,47, long 26,70), 
 Vuohensaari (ö i Egentliga Finland), Salo, 
 Vuohensaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar